Himmelstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Himmelstjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (1 ha)
Himmelstjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (3,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn